Biberach kan syfta på:

 Biberach, Baden-Württemberg – en kommun i Ortenaukreis, Tyskland
 Biberach an der Riss – en stad i Landkreis Biberach, Baden-Württemberg, Tyskland
 Landkreis Biberach – ett distrikt i Baden-Württemberg, Tyskland
 Biberach, Heilbronn – en stadsdel, tidigare kommun i Heilbronn, Baden-Württemberg, Tyskland